Сан Хосе ел Еден има више значења:

 Сан Хосе ел Еден (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Еден (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику